

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 McDonald – città della Contea di Robeson, Carolina del Nord
 McDonald – città della Contea di Rawlins, Kansas
 McDonald – villaggio della Contea di Trumbull, Ohio
 McDonald – borough della Contea di Washington, Pennsylvania

Persone

Altro
 McDonald's – catena statunitense di ristorazione specializzata in fast food
 Ronald McDonald – personaggio immaginario abbigliato da clown simbolo della compagnia di fast food McDonald's

Pagine correlate 
MacDonald